Gouvernement Charles de Gaulle peut désigner ces gouvernements français:

 Gouvernement Charles de Gaulle (1944-1945),
 Gouvernement Charles de Gaulle (1945-1946),
 Gouvernement Charles de Gaulle (1958-1959).